Lijst van Belgische muntmeestertekens
 Lijst van Franse muntmeestertekens
 Lijst van Nederlandse muntmeestertekens